Теляшев — фамилия; имеет женскую форму Теляшева.

 Известные носители 
 Теляшев, Гумер Гарифович (1931—2016) — советский и российский учёный, специалист в области технологии нефтепереработки, Герой Социалистического Труда. 
 Теляшев, Эльшад Гумерович (род. 1956) — российский нефтяник, доктор технических наук, доцент, профессор УГНТУ, член-корреспондент АН РБ.